Venezuela deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1948 i London och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel. De deltog första gången vid olympiska vinterspelen 1998 i Nagano och de har sedan dess deltagit vid de flesta olympiska vinterspelen.

Venezuela har totalt vunnit 12 medaljer (alla vid de olympiska sommarspelen).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Referenser

Venezuela i olympiska spelen